Nikola Pilić ha battuto in finale Ilie Năstase 6–4, 4–6, 6–2.

Teste di serie

 Tony Roche (primo turno)

  Rod Laver (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
Tabellone

Stockholm Open 1969